Verschillende personen zijn onder de naam Peter IV bekend:

Peter IV van Portugal (1798-1834), ook bekend als Peter I van Brazilië
Peter IV van Bulgarije (?-1197), tsaar van Bulgarije (1196-1197)
Peter IV van Aragón (1336-1387)
Peter IV van Moldavië (?-1546), ook bekend als Petru Rareș